

Nom de famille 

 Thomas d'Estienne d'Orves (1727-1782), amiral français ;
 Honoré d'Estienne d'Orves (1901-1941), officier de marine et résistant français, considéré comme le premier martyr de la Résistance ;
 Nicolas d'Estienne d'Orves (né en 1974), journaliste français, petit-neveu d'Honoré d'Estienne d'Orves ;
 Félicie d’Estienne d’Orves (née en 1979), artiste plasticienne
 Philippe Honoré d'Estienne d'Orves : écrivain français, fils d'Honoré d'Estienne d'Orves;
Pierre d’Estienne d’Orves, plus connu sous son pseudonyme Tour-Maubourg, musicien et DJ belge de musique électronique.

Voir aussi : Famille d'Estienne.

Noms dérivés 
Le nom D'Estienne d'Orves, a été donné en l'honneur d'Honoré d'Estienne d'Orves notamment :
Odonymes
 le square d'Estienne-d'Orves, parc parisien situé devant l'église de la Trinité à Paris ;
 la place d'Estienne-d'Orves, également à Paris ;
 le cours Honoré-d'Estienne-d'Orves, à Marseille ;
 l'avenue Honoré-d'Estienne-d'Orves, à La Seyne-sur-Mer, où la famille d'Estienne d'Orves était propriétaire du domaine de Lagoubran ;
 la station Trinité - d'Estienne d'Orves, station de métro parisienne ;
 le lycée Honoré-d'Estienne-d'Orves à Nice ;
 le parc d'Estienne-d'Orves, parc départemental situé à Nice ;
 d'autres voies et lieux portent ce nom sur l'île de Sein, à Verrières-le-Buisson, à Suresnes (siège français de Tropicana ou d'Unilever...), au Mans…
 L'hôtel d'Estienne d'Orves, hôtel particulier d'Aix-en-Provence.
 La rue d'Estienne-d-Orves à Clamart.

Navires de la marine nationale française
 la , type d'avisos, bâtiments navals militaires légers, tirant son nom du premier de ses navires, le D'Estienne d'Orves (en service entre 1973 et 1999).

Famille d'Estienne